Holy Cross School (engl. für „Schule Heiliges Kreuz“) steht für folgende Schulen:

 Holy Cross Catholic Primary School, Mädchen-Grundschule in Belfast, Nordirland
 Holy Cross Convent Schule, Grund- und Hauptschule in Windhoek, Namibia
 Holy Cross High School, weiterführende Schule in Hamilton (South Lanarkshire), Schottland